Gmelich ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Friedrich Gmelich (1839–1914), US-amerikanischer Politiker
 Jarno Gmelich (* 1989), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Karl Gmelich (1875–1955), deutscher Zeichenlehrer und Kunstpädagoge